C8H11N – formula molecolare della 2,4,6-trimetilpiridina
C8H11N – formula molecolare della 2-feniletilammina

Formule molecolari